Anton Bauer – niemiecki prawnik
 Anton Bauer – niemiecki kompozytor
 Anton Martin Bauer
 Antun Bauer